In 2019 werd het 100ste Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 20 januari tot 13 april en werd georganiseerd door de FMF. Imperatriz werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door. 

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran